Minuteman eller Minutemen kan syfta på:

 Minuteman – en medlem i en paramilitär försvarsorganisation som ansvarade för de tretton brittiska nordamerikanska koloniernas första försvar
 LGM-30 Minuteman – amerikansk kärnvapenbärande interkontinental ballistisk robot
 The Minute Man – skulptur från 1875 i Concord, Massachusetts
 Minute-Man – superhjälte i en serietidning
 Minutemen – ett amerikanskt punkrockband från 1980-talet
 Minutemen – en fiktiv grupp med superhjältar i serietidningen Watchmen
 Minutemen (film) – en amerikansk film producerad av Disney Channel